Kou peut désigner :
Kou, la commune du département de Bakata au Burkina Faso.
Kou, la commune du département de Tenkodogo au Burkina Faso.

Homonymie de localités